

Događaji 
 Rimljani osnivaju Trier

Rođenja

Smrti